va ser una noble dama catalana de la Baixa edat mitjana.

Orígens familiars 
Era filla de Guerau V de Cabrera i de Ramona de Montcada.

Núpcies i descendents 
Es va casar amb Dionís de Szepes (o Scepel), amb qui va tenir cinc fills:
 Aimer Dionís conegur com Amor, senyor de Canals i Crespins, possessions que heretaria del seu pare.
 Gabriel Dionís.
 Gràcia Dionís, casada amb el noble aragonès Ximeno d'Urrea
 Elisabet Dionís, casada amb el baró Bernat de Cruïlles i de Peratallada.
 Jordana Dionís, dama de la reina i muller de Bernat de Penyafort.

Amb la descendència de Margarida i Dionís s'establí l'inici de la casa i cognom dels Dionís.

Referències 

Nobles catalans històrics
Cabrera (llinatge)